Podrobné výsledky z mistrovství Evropy v boxu za rok 1977.

Podrobné výsledky

Papírová váha mužů do 48 kg

Muší váha mužů do 51 kg

Bantamová váha mužů do 54 kg

Pérová váha mužů do 57 kg

Lehká váha mužů do 60 kg

Lehká velterová váha mužů do 63,5 kg

Velterová váha mužů do 67 kg

Lehká střední váha mužů do 71 kg

Střední váha mužů do 75 kg

Polotěžká váha mužů do 81 kg

Těžká váha mužů nad 81 kg

Legenda 
k.o. – knock out soupeře
r.s.c. – referee stopped contest (rozhodčí ukončil zápas — technická převaha, zranění např. krvácející obočí)
DQ – diskvalifikace soupeře (např. úder pod pás)
AB – soupeř zápas vzdal – ručník v ringu (abandon)
w.o. – walk over (soupeř nenastoupil)

Box v roce 1977
Sport v Evropě v roce 1977
1977
Sport v Německu v roce 1977
Box v Německu